Рабех — фамилия:

 Рабех вад Фадлуллах (ок. 1842—1900) — завоеватель Среднего Судана, побеждённый французами из Конго.
 Юсеф Рабех (род. 1985) — марокканский футболист.

См. также 
 Рабек